Dieser Episodenführer enthält alle Episoden der US-amerikanischen Fernsehserie Remington Steele in der Reihenfolge ihrer Erstausstrahlung in den Vereinigten Staaten. Von 1982 bis 1987 entstanden in 5 Staffeln insgesamt 94 Episoden. Die Erstausstrahlung in den USA erfolgte durch NBC und vom 29. Juli 1985 bis zum 30. November 1992 sendete Das Erste 82 Episoden von Remington Steele in deutscher Sprache, vom 21. Juli 1993 bis zum 4. August 1993 reichte ProSieben in Deutschland die fehlenden 12 Episoden nach.

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Staffel 5

Weblinks 
 

Episodenliste